И́горь Я́ковлевич Помера́нцев (род. 11 января 1948, Саратов) — британский писатель, поэт и журналист (пишет по-русски).

Биография 
Игорь Померанцев родился 11 января 1948 года в Саратове в семье военного журналиста Якова Израилевича Померанцева (1910—1969), уроженца Одессы, участника Великой Отечественной войны, майор. Мать — Галина Ивановна Погорелова, уроженка Волчанска (Харьковская обл.). Рос в Забайкалье и с 1953 г. в Черновцах. Окончил романо-германский факультет Черновицкого университета. Работал учителем сельской школы в Карпатах, техническим переводчиком в Киеве. До эмиграции опубликовал стихи в журнале «Смена». В самиздате распространялись стихи и повесть «Читая Фолкнера» (опубликована в журнале «Синтаксис», 1979, № 5).

Эмигрировал в Германию в 1978 году, с 1983 г. — гражданин Великобритании.

В радиожурналистике — с 1980 года (Русская служба «Би-Би-Си»), на «Радио Свобода» с 1987 года, с 1995 года — в Праге. Редактор и ведущий радиожурнала «Поверх барьеров» и воскресной передачи «Красное сухое».

Автор радиопьес «Любовь на коротких волнах», «Любимцы господина Фабра», «Баскская собака», «Вы меня слышите?».

Первый лауреат Премии имени Вяземского, учреждённой альманахом «Urbi».

Его сын — британский писатель Питер Померанцев — автор книги «Nothing Is True and Everything Is Possible: The Surreal Heart of the New Russia», 2014.

Снял (в соавторстве с Лидией Стародубцевой) документальные фильмы «Шов. Психолого на войне», «Ампутация», «Время истекло», «Вино убивает» и др.

Библиография 
 Альбы и серенады: Проза. — Лондон: RR Press, 1985.
 Стихи разных дней. — СПб.: Советский писатель, 1993. — 181 с.
 Предметы роскоши: Belles-lettres. Проза. — СПб.: ИНАПРЕСС, 1995. — 197 с., 1000 экз.
 По шкале Бофорта. Эссе. — СПб.: Urbi, 1997. — 144 с.
 News. Стихи. Проза. — Киев: Факт, 1998. — 104 с.
 Почему стрекозы? — СПб.: Изд. ж-ла «Звезда», 1999. — 136 c.
 Красное сухое. — М.: Новое литературное обозрение, 2000. — 158 с.
 Радио «С». Книга радиосюжетов. — М.: МК-Периодика, 2002. — 288 с., 5000 экз.
 Те, кто держали нас за руку, умерли. Избранные стихи. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — 192 с.
 Служебная Лирика. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 136 с., 1000 экз.
 КҐБ та інші… — Киев: Грани-Т, 2009.
 КГБ и другие стихи. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 128 с.
 Винарні. — Черновцы: Meridian Czernowitz, 2011.
 Czernowitz Черновцы Чернівці. — Черновцы: Meridian Czernowitz, 2012.
 Homo Eroticus. — Киев: Дух і Літера, 2013.
 Смерть в лучшем смысле этого слова. — Ozolnieki: Literature Without Borders, 2015. — 72 с.

Примечания

Ссылки 

 Интервью с Игорем Померанцевым на сайте «ОРЛИТА». http://www.orlita.org/интервью-с-игорем-померанцевым/
 
 
 Фильм из цикла «Острова» был показан в конце апреля 2004 года на телеканале «Культура»: «Игорь Померанцев» 39 мин. реж. Валерий Балаян.
 Игорь Померанцев на телеканале Торф ТВ рассказывает о вине
 Поэт Игорь Померанцев читает свои стихотворения
 Интервью Игоря Померанцева на Торф ТВ
 Стихи Игоря Померанцева в проекте «NO WAR — ПОЭТЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ»

Выпускники Черновицкого университета
Писатели по алфавиту
Поэты по алфавиту
Русские поэты
Русские писатели по алфавиту
Журналисты России
Журналисты Великобритании
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели Саратова
Русские поэты третьей волны эмиграции
Русские писатели третьей волны эмиграции
Русские эмигранты третьей волны в Великобритании
Русские эмигранты третьей волны в Германии
Русские эмигранты третьей волны в Чехии
Персоналии:Радио «Свобода»